John FitzPatrick (1719–1758),  d'Upper Ossory ;
 John FitzPatrick (1745-1818),  d'Upper Ossory ;
 John FitzPatrick (1811-1883),  Castletown, homme politique libéral irlandais ;
 John Fitz-Patrick (1947-1928), photographe uruguayen ;
 John Fitzpatrick (1943-), un pilote automobile britannique ;
 John W. Fitzpatrick (1951-), un ornithologue américain.